Ohnesorge ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Ohnesorge (1944–1987), deutscher Agent
 Bernhart Ohnesorge (* 1923), deutscher Forstwissenschaftler und Entomologe
 Fedor von Ohnesorge (1872–1926), deutscher Generalmajor
 Friedrich Karl Ohnesorge (1925–2007), deutscher Mediziner und Toxikologe
 Hans Ohnesorge (1875–1938), deutscher Architekt
 Hermann Ohnesorge (1887–1967), deutscher Turnlehrer
 Ilse Ohnesorge (1866–1937), sächsische Heimatmalerin
 Kurt Ohnesorge (1878–1961), deutscher Jurist
 Lena Ohnesorge (1898–1987), deutsche Politikerin (GB/BHE, später CDU), Landesministerin in Schleswig-Holstein
 Lotti Ohnesorge (* 1945), deutsche Rundfunkmoderatorin, Fernsehansagerin und Programmredakteurin beim Bayerischen Rundfunk
 Michael Ohnesorge (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Werner Ohnesorge (1904–1985), deutscher Byzantinist und Archivar

 Wolfgang von Ohnesorge (1901–1976), deutscher Maschinenbau-Ingenieur

Siehe auch
 Ohnesorge-Zahl
 Ohnesorg
 Ohnsorg
 Schloss Sanssouci